Río Moose puede referirse a:

Ríos
Canadá
río Moose (Columbia Británica)
río Moose (Nueva Escocia)
río Moose (Ontario)

Estados Unidos
río Moose (Maine)
río Moose (lago Namakan Lake), Minesota
río Moose (río Nina Moose), Minesota
río Moose (lago Thief), Minesota
río Moose (río Willow), Minesota
río Moose (Nueva Hampshire)
río Moose (Nueva York)
río Moose (Vermont)

Lugares
Moose River (Maine), Estados Unidos
Moose River (Nueva Escocia)